PocketDoc est une application mobile d’information médicale'. Elle a été créée au Maroc en 2018 par Imad Chakri'.

Utilité 
PocketDoc donne accès à des ressources et un contenu médical diversifié couvrant 23 spécialités, notamment les pathologies, le diagnostic, les traitements et une base de donnée de médicaments. L’application met à disposition aussi un espace d’échanges et de discussion entre médecins et professionnels de santé.

Histoire 
Durant sa dernière année de médecine, en tant qu’étudiant à la Faculté de médecine et de pharmacie de Oujda, Imad Chakri remarque l’inexistence d’un outil qui facilite la tâche en regroupant tout type d’information dont un practicien en a besoin. Il décide ainsi de développer lui-même l’application PocketDoc.

En 2019, PocketDoc bénéficie d’un financement de l’ordre de 250000 dirhams de la part de l’accélérateur anglais The Baobab Network.

En juillet 2019, l’application atteint 4000 utilisateurs uniques par mois et 17000 au total.

En 2020, l’incubateur marocain MCISE, en collaboration avec le Fonds CGC InnovIdea, octroie un financement de 100000DH à PocketDoc.

En mai 2021, l’application publie sa version sur Huawei Gallery et atteint 50000 utilisateurs (principalement du Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, France, Cameroun, Côte d’Ivoire, et la Guinée).

En février 2022, PocketDoc dévoile dans sa nouvelle version une option de vérification des interactions médicamenteuses. Cet outil intégré dans l’application permet d’éviter aux utilisateurs (médecins) de donner des prescriptions dangereuses en ordonnant des médicaments inconvenables et ayant des effets indésirables en cas de leur prise simultanée.

Distinctions 
Meilleure application – Morocco Web Awards 2022.

Notes et références 

Logiciel pour Android
Logiciel pour iOS
Logiciel applicatif
Application mobile
Produit lancé en 2018